Moše je ime več naselij

v Sloveniji 
 Moše, gručasta vas v Občini Medvode

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Moše, pri Šmohorju, nem. Möschach, mestna občina Šmohor-Preseško jezero

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška